!O
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg O
BadenWurttemberg O